Ibuki (artes marciais): uma técnica de respiração.
 Ibuki (satélite): um dispositivo satélite lançado pela Agência Japonesa de Exploração Espacial.
 Ibuki (Street Fighter): uma personagem de um jogo electrônico.

Desambiguação
 * Ibuki (escritora)  : uma garota que iniciou seu sucesso na internet com 9 anos.